Eberstein peut faire référence à :

Toponyme 
 Eberstein, bourg autrichien du district de Sankt Veit an der Glan, en Carinthie ;
 Eberstein ou Alt-Eberstein, ancien fief du margraviat de Bade, aujourd'hui situé dans le quartier d'Ebersteinburg, à Baden-Baden (Bade-Wurtemberg).

Patronyme 
 Karl von Eberstein, homme politique (NSDAP) allemand

Homonymie de toponyme